Ilimar Franco
É jornalista gaúcho, nascido em Carazinho RS, em 21 de julho de 1959, graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1981.
Radicado em Brasília, DF é colunista do Jornal O Globo do Rio de Janeiro, no qual assina a coluna Panorama Político da página 2 de terça a domingo.
Colunistas do Brasil